Пино́н () — коммуна во Франции, находится в регионе Пикардия. Департамент коммуны — Эна. Входит в состав кантона Лан-1. Округ коммуны — Лан.

Код INSEE коммуны — 02602.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 1811 человек.

Экономика 
В 2010 году среди 1127 человек трудоспособного возраста (15—64 лет) 787 были экономически активными, 340 — неактивными (показатель активности — 69,8 %, в 1999 году было 64,2 %). Из 787 активных жителей работали 648 человек (364 мужчины и 284 женщины), безработных было 139 (74 мужчины и 65 женщин). Среди 340 неактивных 85 человек были учениками или студентами, 113 — пенсионерами, 142 были неактивными по другим причинам.

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки 
 Национальный институт статистики — Пинон 

Коммуны департамента Эна